Bevan Wilson peut désigner :
 Bevan Wilson (1927-), un joueur de rugby à XV australien ;
 Bevan Wilson (1956-), un joueur de rugby à XV néo-zélandais.